Aleksander Jegorovič Rožkov (), ruski hokejist, * 8. april 1957, Rusija.

Rožkov je bil dolgoletni hokejist kluba Traktor Čeljabinsk v sovjetski ligi. V sezoni 1990/91 je igral za Olimpijo Hertz, za katerega je v jugoslovanski ligi dosegel triintrideset golov in dvaindvajset podaj. Nato je prestopil v HK Sportina Bled, za katerega je v slovenski ligi v sezoni 1991/92 dosegel dvainpetdeset golov in osemintrideset podaj, v sezoni 1992/93pa štiriintrideset golov in sedemindvajset podaj. Po koncu sezone se je upokojil.

Pregled kariere
hokejskega
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 38
| 4
| 1
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 3
| 5
| 8
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 5
| 3
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 6
| 3
| 9
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 8
| 4
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 34
| 6
| 6
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 8
| 3
| 11
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 12
| 6
| 18
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 33
| 22
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 52
| 38
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 34
| 27
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |287
| bgcolor="#7FFF00" |171
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |289
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |170
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski napadalci
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled